

Sigle 
 Jump Ultimate Stars – videogioco picchiaduro per Nintendo DS

Codici 
 JUS – codice vettore ICAO di USA Jet Airlines

Altro 
 Jus – lettera dell'alfabeto cirillico e dell'alfabeto glagolitico